Димитър Павлов Марков е юрист, политик и дипломат.

Биография 
Роден е на 20 август 1862 година в Търново. Завършва Роберт колеж в Истанбул (1882), право в университета в Екс, Франция (1884), Военното училище в София (1887).

Член е на Русенския апелативен съд и помощник-прокурор в него (1884 – 1886). Работи като военен прокурор в Русе и София (1886 – 1890). Разследва Димитър Филов, Атанас Узунов, Георги Зеленогоров и останалите участници в офицерския русофилски бунт в Русе от 1887 година. Участва като обвинител в делото срещу майор Коста Паница в 1890 година за опита за държавен преврат. Работи като адвокат.

Народен представител от Народната партия, избран от Орханийска околия, в VIII обикновено народно събрание.

От 1 ноември 1896 година до 30 март 1899 година е дипломатически агент на Княжество България в Истанбул. По време на мандата му са издадени берати за български владици на Пелагонийската, Дебърската и Струмишката епархия в Македония. Марков издейства откриването на търговски агентства в Солун, Битоля, Скопие, Сяр. Тези агентства укрепват връзката между местното население и София. Димитър Марков има принос за превръщането на търговското агентство в Истанбул във важен координационен център за българите. През 1897 година той успява да извоюва правото български представители да присъстват на дипломатически приеми в Истанбул. През следващата 1898 година Марков от името на българското правителство изпраща до великия везир Халил Рифат паша специален мемоар за положението на българите в Македония и специално за репресиите след Винишката афера.

Димитър Марков работи като адвокат на свободна практика в София от 1899 година до смъртта си на 3 септември 1909 г.

Личният архивен фонд № 2136К  на Димитър Павлов Марков се съхранява в Централния държавен архив.

Награди 
Носител е на бронзов медал в памет на Сръбско-българската война, българските ордени „Св. Александър” V и ІІ ст., Големия офицерски кръст на Народния орден за гражданска заслуга ІІ и І ст., нидерландския орден “Groot-Оfficier in de Orde Van Oranje-Nassau” и османския орден „Меджидие“ ІІ ст.

Родословие 
Дядото му Марко Павлов от македонския град Сятища е първият български дипломиран лекар и основател на първата аптека в българските земи. Баща му и негови 2 братя (чичовци на Димитър) завършват Императорското военномедицинско училище в Цариград.

Братята на Д. Марков избират държавната служба: Марко става окръжен управител на Силистра, Христо – генерал от интенданството, Иван – генерал от артилерията. Сестра им Анна е жена на генерал-майор Димитър Вълнаров.

Източници 

Хора с архиви в Централния държавен архив
Народни представители в VIII обикновено народно събрание
Посланици на България в Османската империя
Български военни прокурори
Български адвокати
Български съдии
Възпитаници на Робърт колеж
Осми випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Носители на орден „За гражданска заслуга“
Носители на орден „Свети Александър“
Родени във Велико Търново
Починали в София
По произход от Сятища